Naselja u BiH:
 Sedlari (Goražde, BiH), naseljeno mjesto u gradu Goraždu
 Sedlari (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno
 Sedlari (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju

Naselja u Srbiji:
 Sedlari (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo